Râul Bahna se poate referi la:

 Bahna - afluent al râului Ciunca
 Bahna - afluent al Dunării
 Bahna - afluent al Buhai
 Bahna I - afluent al Siretului în zona Mihăileni, Botoșani
 Bahna II - afluent al Siretului în zona Lozna, Botoșani
 Bahna - afluent al Moldovei